Да́тская кро́на () — национальная валюта Дании, имеющая также хождение в Гренландии и на Фарерских островах. Код ISO 4217 — DKK. 1 крона делится на 100 эре ().

Была введена в 1873 году. В настоящий момент в обращении находятся монеты номиналом 50 эре, 1, 2, 5, 10 и 20 крон и банкноты номиналом 50, 100, 200, 500 и 1000 крон.

Монеты 
Монеты современного образца были введены в период с 1989 по 1993 год.

1 октября 2008 года была выведена из обращения и перестала быть легальным платёжным средством монета номиналом 25 эре. Эти монеты могли быть обменены в банках до 1 октября 2011 года.

Банкноты 
Все банкноты, выпущенные после 1945 года, являются законным платёжным средством и могут быть обменены на банкноты нового образца без каких-либо ограничений.

Серия 1972 года 
На лицевой стороне банкнот изображены фрагменты работ датского художника-портретиста Енса Юля, на оборотной — различные животные из фауны Дании.

Серия 1997 года 
Банкноты этой серии были введены в обращение с 1997 по 1999 год. В период с 2002 по 2005 годы была произведена модификация банкнот с целью улучшения защиты от подделывания. На лицевой стороне каждой банкноты изображены портреты выдающихся деятелей датской науки и культуры, на оборотной — рельефы из датских церквей времён введения в стране христианства.

Серия 2009 года 
С 2009 года Национальный банк Дании проводит замену банкнот серии 1997 года на банкноты нового образца. На лицевой стороне банкнот изображены мосты Дании, на оборотной — различные археологические находки (артефакты), обнаруженные на её территории и карта с указанием моста и места обнаружения находки. Первой 11 августа 2009 года выпущена банкнота номиналом 50 крон.

Автором дизайна банкнот является датская карикатурист и график Карин Биргитте Лунд (Karin Birgitte Lund), член Союза художников, обладатель многочисленных наград и премий. Обучалась в Королевской Академии художеств в 1968-73 годах.

Серийный номер вида 123456A, расположен на лицевой стороне банкноты вместе с номером блока вида A1234B, где 2 и 3 цифрой обозначен год выпуска (A3092E — 2009 год и т. п.).

Датская крона на Фарерских островах 

На Фарерских островах обращаются собственные банкноты того же номинала, что и в Дании: 50, 100, 200, 500 и 1000 крон. Курс обмена к датской кроне составляет 1:1, Национальный банк Дании обменивает датские кроны на фарерские и обратно без комиссии. Формально датские кроны не принимаются на Фарерских островах, однако на практике это правило выполняется далеко не всегда. В самой Дании фарерские кроны известны плохо, и во многих местах они не принимаются.

Монеты на Фарерских островах те же самые, что и в Дании.

Датская крона в Гренландии 

По сообщению Национального банка Дании, в начале 2011 года должны были быть выпущены банкноты для Гренландии с оригинальным дизайном. Однако в ходе голосования в середине октября 2009 года Гренландия решила пока не вводить свои собственные денежные знаки.

Режим валютного курса 

С 1 января 1999 года курс датской кроны привязан к евро в соотношении 7,46038:1, который должен остаться неизменным до введения в Дании общеевропейской валюты. Для реализации этой задачи крона включена в ERM II. Официально курс включенной в этот механизм валюты не может отклоняться от фиксированного более, чем на 15 %; с момента привязки к евро фактическое отклонение курса кроны от заданного составило не более 1 %.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Галерея банкнот Дании
 Галерея банкнот Фарерских островов

Крона
Деньги Дании
Деньги Гренландии
Деньги Фарерских островов
Коллективные и союзные денежные единицы